Следнево — название населённых пунктов в России:

 Следнево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Следнево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Следнево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.